The Woman in Me – album di Shania Twain
The Woman in Me – singolo di Shania Twain del 1995
The Woman in Me – singolo di Donna Summer
The Woman in Me – singolo di Crystal Gayle